Ciorăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciorăști (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Ciorăști (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Ciorăști (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea